Maria Scholz ist der Name von:

 Anna Maria Scholz, bekannt als Annamateur (* 1977), deutsche Künstlerin
* Maria Scholz (1861–1944), Mäzenin und Schriftstellerin; siehe Maria Stonawski
 Maria Scholz (1909–1947), deutsche Schriftstellerin; siehe Maria Blumenthal 
 Maria Scholz (Politikerin) (1925–2010), deutsche Kommunalpolitikerin